Râul Cedar (Cedar River) se poate referi la:

 Râul Cedar (Florida)
 Râul Cedar, Iowa, situat în Minnesota și Iowa, afluent al Iowa River
 Râul Cedar (Antrim County, Michigan)
 Râul Cedar (Gladwin County, Michigan)
 Râul Cedar (Menominee County, Michigan)
 Râul Cedar (Minnesota)
 Râul Cedar (Nebraska)
 Râul Cedar (New York), afluent al Hudson River
 Râul Cedar (Washington), afluent al Lake Washington
 Cedar Creek (North Dakota), afluent al Cedar River

Comunități 
 Cedar River, Michigan

Vezi și
 Cedar Creek (dezambiguizare)
 Little Cedar River (dezambiguizare)
 Red Cedar River (dezambiguizare)